Paris-Plage est le nom de la partie de la commune de Cucq qui en a été séparée en 1912 pour créer la commune du .

Paris Plages est le nom d'une opération estivale menée par la mairie de Paris depuis 2002.

Paris-Plage